Sterky är ett efternamn som burits av bland andra:

 Amelina Sterky  (1842–1922), svensk fältskär
 Anna Sterky (1856–1939), dansk-svensk  fackföreningskvinna, feminist, redaktör och politiker (socialdemokrat)
 Carl Edvard Sterky (1871–1946), svensk jurist och ämbetsman
 Fredrik Sterky (1860–1900), svensk fackföreningsman, tidningsman och politiker (socialdemokrat)
 Göran Sterky (född 1930), svensk läkare och professor emeritus i pediatrik
 Gösta Sterky (1905–1982), svensk ingenjör och företagsledare
 Håkan Sterky (1900–1992), svensk ingenjör och ämbetsman
 Ludvig Sterky (1919–1988), svensk ingenjör och företagsledare